ISSN har flere betydninger:
 The International Society of Sports Nutrition – engelsk videnskabelig organisation til udvikling af sportsernæring
 International Standard Serial Number – internationalt identifikationsnummer for periodika